Андре́а Фави́лли:
 Андреа Фавилли (род. 1963) — итало-американский скульптор и дизайнер.
 Андреа Фавилли (род. 1997) — итальянский футболист.